Вергер () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Вергер, Анжелика (род. 1988) — нидерландская волейболистка.
 Вергер, Синди (род. 1987) — нидерландская конькобежка.
 Вергер, Хейн (род. 1961) — нидерландский конькобежец.
 Вергер, Эстер (род. 1981) — нидерландская теннисистка-колясочница.